Ирина Жук:
 Жук, Ирина Владимировна (род. 1966) — советская фигуристка, российский тренер.
 Жук, Ирина Геннадьевна (род. 1993) — белорусская прыгунья с шестом.